Кыстатыам () — топоним в Республике Якутия (Россия).

 Кыстатыам — село в Жиганском национальном эвенкийском районе, административный центр и единственный населённый пункт эвенкийское муниципального образования «Кыстатыам».
 Кыстатыам — муниципальное образование со статусом сельского поселения, национальный наслег в Жиганском районе
 Кыстатыам — река, приток Лены.

Ссылки 
 село  
 река